Лабе може да се отнася за:

 Лабе – западнославянско (Чехия, Словакия, Полша) название на река Елба в Централна Европа
 Лабе (град) – град в Западна Гвинея
 Лабе (регион) – административен регион в Гвинея
 Лабе (префектура) – префектура в Гвинея
 Луиз Лабе (1524 – 1566) – френска поетеса